Bronior (Fossombronia) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Bronior i familjen Fossombroniaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Codoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor